Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Karolczak – polski historyk
 Kazimierz Karolczak – polski polityk, samorządowiec
 Ludwik Karolczak – polski górnik i polityk komunistyczny, poseł na Sejm